Název Kašima může znamenat: 
 český přepis z různých výrazů v japonštině: 鹿島, 鹿嶋, 嘉島, 加島, 香島, 華島, かしま, カシマ; čtení všech těchto je (u některých z nich mimo jiné) Kašima

osoby
 Aja Kašima (* 1987), japonská pornoherečka

sídla
 Kašima (Ibaraki), město v prefektuře Ibaraki v Japonsku
 Kašima (Saga), město v prefektuře Saga v Japonsku
 Kašima (Šimane), městys v prefektuře Šimane v Japonsku
 Kašima (Fukušima), městys v prefektuře Fukušima v Japonsku
 Kašima (Kumamoto), městys v prefektuře Kumamoto v Japonsku
 Kašima (Išikawa), bývalý městys v prefektuře Išikawa v Japonsku, nyní součást městysu Nakanoto (Išikawa)
 Kašima (Kagošima), bývalá obec v prefektuře Kagošima v Japonsku; nyní součást města Sacumasendai
 Kašima (Fukušima, okres Iwaki), bývalá obec v prefektuře Fukušima v Japonsku; nyní součást města Iwaki
část sídla
 Kašima (Ósaka), název severozápadní části Ósacké čtvrti Jodogawa-ku
 Kašima (Hačiódži), název východní části města Hačiódži

administrativní jednotka
 Okres Kašima (Išikawa), okres v prefektuře Išikawa v Japonsku

ostrovy
 Kašima (Ainan), ostrov v moři Uwa v průlivu Bungo, administrativně spadá pod městys Ainan v prefektuře Ehime v Japonsku
 Kašima (Uwadžima), obydlený ostrov v moři Uwa v průlivu Bungo, 19 km západně od města Uwadžima, pod které administrativně spadá (prefektura Ehime)

lodě
 Kašima (TV-3508), školní loď Japonských námořních sil sebeobrany
 Kašima (1939), japonský lehký křižník třídy Katori
 Kašima (1905), japonský predreadnought třídy Katori